Täby FK är en svensk fotbollsklubb i Täby som grundades hösten 2012 efter att Täby IS och IFK Täby slogs ihop. Herrlaget spelar sedan säsongen 2020 i Ettan Norra. Damlaget spelar i Division 1.

Historia
Täby FK grundades hösten 2012 efter en sammanslagning av Täby IS och IFK Täby. Herrlaget vann Division 2 Norra Svealand 2019 och blev uppflyttade till Division 1 för första gången.

Spelartrupp

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 2012
Sportklubbar i Täby kommun